Espadaña fina puede referirse a:
 El nombre común de la planta Iris pseudacorus.
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.